Vitspetsad kruståtelminerarmal (Cosmiotes exactella) är en fjärilsart som först beskrevs av Herrich-Schäffer 1855.  Vitspetsad kruståtelminerarmal ingår i släktet Cosmiotes, och familjen gräsminerarmalar. Arten är reproducerande i Sverige.

Bildgalleri

Källor 

Gräsminerarmalar